Heinrich Rickert henviser til:

 Heinrich Rickert (politiker) (1833–1902) – tysk journalist og politiker
 Heinrich Rickert (filosof) (1863–1936) – tysk filosof